Вегетативна нервова система
 Віртуальне навчальне середовище